Susanne Otto, född 27 mars 1965, är en svensk skådespelare. Hennes debutantroll var Marianne i filmen Den enskilde medborgaren från 2006. Hon är dotter till Anne Otto, Claes Erikssons sambo

Externa länkar
 
 

Svenska skådespelare
Kvinnor
Födda 1965
Levande personer